Chartier ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Chartier (1386–1458), französischer Dichter
 Christian Chartier (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Dave Chartier (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Elisabeth Morin-Chartier (* 1947), französische Politikerin
 Émile Chartier (1868–1951), französischer Philosoph, Schriftsteller und Journalist
 Eugène Chartier (um 1893–1963), kanadischer Violinist, Dirigent und Musikpädagoge
 Jean Chartier (15. Jh.), französischer Historiker
 Nicolas Chartier (* 1974), französischer Filmproduzent
 René Chartier (1572–1654), französischer Mediziner
 Richard Chartier (* 1971), US-amerikanischer Klang- und Installationskünstler sowie Grafikdesigner
 Roger Chartier (* 1945), französischer Historiker
 Rourke Chartier (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Saint-Chartier, französische Gemeinde im Département Indre
 Chez Chartier, berühmtes Restaurant in Paris